Резни́цький — польське прізвище.

Відомі носії 

 Резницький Марк Йосипович ( 1940) — український джазмен, диригент і композитор. Народний артист України (2001).
 Жига-Резницький Ілля Самійлович (1906—1988) — український організатор кіновиробництва.